Diploid Love (с пер. англ. Диплоидная любовь) — дебютный студийный альбом австрало-американской певицы Броди Даль. Пластинка была впервые выпущена 28 апреля 2014 года; эта версия альбома распространялась посредством цифровой дистрибуции. 19 мая того же года состоялся релиз Diploid Love на физических носителях. До первого выхода альбома был выпущен сингл «Meet the Foetus/Oh the Joy»; 9 февраля 2014 он находился в бесплатном доступе в SoundCloud, а 17 февраля «Meet the Foetus/Oh the Joy» появился в iTunes.

В записи пластинки, помимо самой Броди Даль, принимали участие Ширли Мэнсон из Garbage, Ник Валенси из The Strokes, Майкл Шумен из Queens of the Stone Age, и Эмили Кокал из Warpaint.

Список композиций

Участники записи 
 Броди Даль — вокал, гитара, бас-гитара, ударные, драм-машина, синтезатор, бас-синтезатор, микширование, продюсирование
 Ален Йоханнес — гитара, бас-гитара, пианино, труба, меллотрон, слайд-гитара, звукорежиссёр, микширование, продюсирование
 Ник Валенси — гитара
 Майкл Шумен — бас-гитара
 Даррен Вайс, Хайден Скотт — ударные
 The Bronx — духовые
 Джесси Грин — скрипка
 Тайлер Паркфорд — пианино
 Ширли Мэнсон, Эмили Кокал — бэк-вокал
 Джастин Смит — звукорежиссёр
 Дейв Коллинс — мастеринг

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Броди Даль
 Diploid Love  на Discogs

Альбомы 2014 года
Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы на английском языке
Альбомы США